Населені пункти в Чехії:

 Цірквиці (Колін)
 Цірквиці (Кутна Гора)